Iriondo (departement) - departement in Argentinië

Personen
 Iban Iriondo - Spaans wielrenner
 Josu Iriondo - Amerikaans titulair bisschop van Alton en hulpbisschop van New York
 Rafael Iriondo - Spaans voetballer en manager
 Simón de Iriondo - Argentijns politicus